Tatjana Ustinowa ist der Name folgender Personen:

* Tatjana Iwanowna Ustinowa (1913–2009), sowjetische Geologin und Entdeckerin
 Tatjana Witalewna Ustinowa (* 1968), russische Schriftstellerin und Kriminalautorin